Barabanova (укр. Барабанова; справжнє ім'я — Барбанова Юлія Сергіївна, народилася 1 вересня 1985 року, Україна, Івано-Франківськ) — українська співачка, актриса, ведуча, в минулому кримінальний журналіст.

Життя і творчість 
Юля Барбанова народилась 1 вересня 1985 року у місті Івано-Франківськ і є єдиною дитиною у сім'ї. Має дві вищі освіти: економічну та журналістську, закінчила Прикарпатський національний університет у 2009 році та Інститут радіомовлення та телебачення у 2013 році.

З раннього дитинства захоплювалась музикою, чому посприяв батько дівчини Сергій Барбанов, який за професію барабанщик. Юля вивчала музичну теорію по класу фортепіано, брала уроки вокалу, співала у церковному хорі та писала свої перші пісні. Зараз грає на двох інструментах: барабанах та фортепіано.

Журналістика 
Кар'єру журналіста Barabanova розпочала ще у 15 років, потрапивши ведучою до телепередачі «Термінал» на місцевому каналі «3-Студія», а згодом також стала ведучою програми «Нічне життя». Вже у ранньому віці Юля робила великі успіхи у професії. Майже п'ять років співачка працювала на ТВ, а у 21 рік вийшла заміж та народила сина Максима. Протягом декретного періоду продовжувала працювати, знімалась у різних телепроєктах та рекламі. Життя співачки у шлюбі не склалось, тому після розлучення Юля з сином переїхали до Києва.

З 2011 продовжила працювати на телебаченні, але вже в Києві. Посаду журналіста на каналі КДР ТРК обіймала близько року, а потім стала ведучою новин. Окрім цього знімалась у рекламі та зіграла невеличку роль у молодіжному серіалі «Бардак» на каналі 2+2.

2014 рік приніс Юлії премію «Кращий TV журналіст та ведуча року». У цьому ж році вона вступила до Національної спілки журналістів та стала головним редактором порталу «Кримінальна Юстиція».

Про музику 
Попри прорив в телевізійний кар'єрі, Barabanova з дитинства мріяла стати співачкою. Перші серйозні кроки музиканта трапилися у 2003 році, під час роботи ведучою програми «Термінал». Разом з Романом Калиним, вокалістом гурту «Ґринджоли», Юля записала свою першу пісню та вперше виступила на великій сцені. У тому ж році з'явилась перша сольна пісня «Забудь», з якою співачка потрапила до фестивалю «Червона рута».

Основну впізнанність співачка отримала у 2018 році, коли кліп на пісню «Залізниця» за три дні набрав 1 млн переглядів на Youtube. Після такої резонансної події та під впливом від Lady GAGA співачка вирішила змінити стиль та напрямок у музиці. У вересні цього ж року виходить трек «Майже ідеальний», який гучно лунає в ефірах радіостанцій, а листопаді Barabanova випускає свій свіжий сингл «Diva», який протягом 8 тижнів протримався у ТОП-40 кращих хітів по версії ФДР Топ Чарт й зібрав понад 20 000 у Shazam.

На початку 2019 року вийшов трек «Весна», автором слів виступив Андрій Осадчук, автор хітів Світлани Лободи та Ані Лорак, над музикою працювали Вадим Поротков й Микита Богданов, відомі як український електронний музичний дует Ost & Meyer.

У квітні того ж року вся команда співачки повернулася із Стамбулу, де знімали нове відео з відомим режисером Віктором Скуратовським, ех-учасником Друга Ріка, який свого часу співпрацював з Ані Лорак, Тіна Кароль, Альоша, Kadnay, Асія Ахат, групами А.Р.М.И.Я, Авіатор та іншими.

Дискографія 
Сингли

«Забудь» (2003)

«Кущі» (2018)

«Залізниця» (2018)

«Майже ідеальний» (2018)

«Diva» (2018)

«Весна» (2019)

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка на FaceBook
 Офіційна сторінка Instagram
 Сторінка на iTunes